Studnica bezeichnet
die Orte:

 Studnica (Ińsko), deutsch Grassee, Ort in der Gmina Ińsko (Nörenberg), Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Studnica (Jeziorany), deutsch Schönborn, Ort in der Gmina Jeziorany (Seeburg), Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Studnica (Miastko), deutsch Ackermühle, Ort in der Gmina Miastko (Rummelsburg), Woiwodschaft Pommern, Polen
 Studnica (Miłkowice), deutsch Steudnitz, Ort in der Gmina Miłkowice (Arnsdorf), Woiwodschaft Niederschlesien, Polen

die Gewässer:

 Studnica (Widawa), Nebenfluss der Widawa (Weide), Polen
 Studnica (Wieprza), deutsch Stüdnitz, Nebenfluss der Wieprza (Wipper), Polen
 Jezioro Studnica, vier gleichnamige Seen in der Woiwodschaft Westpommern